HMS „Calcutta” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Kalkuty, miasta w Indiach:
  – 54-działowy okręt czwartej rangi, pierwotnie statek handlowy, zakupiony w 1795, od 1804 transportowiec, w 1805 zdobyty przez Francuzów, zniszczony w 1809
  – 84-działowy okręt drugiej rangi zwodowany w 1831, od 1865 szkolny okręt artyleryjski, sprzedany w 1908
 HMS „Calcutta” – okręt koszarowy zwodowany w 1868 jako okręt pancerny HMS „Hercules”, w latach 1909–1915 pod nazwą HMS „Calcutta”, następnie HMS „Fisgard”, sprzedany w 1932
 HMS „Calcutta” – kanonierka zwodowana w 1882 pod nazwą HMS „Handy”, od 1891 HMS „Excellent”, w latach 1916–1917 HMS „Calcutta”, następnie HMS „Snapper”, sprzedany w 1922
  – krążownik lekki typu C zwodowany w 1918, zatopiony w wyniku ataku lotniczego w pobliżu Krety w 1941

Przypisy 

Calcutta